Petraia kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Petraía, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Péllis,

Italien 

 Pietraia, ort, Toscana, Province of Arezzo, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar